Миа Аудина Тжиптаван (, ); (, Джакарта, Индонезия) — индонезийская и нидерландская бадминтонистка, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр, бронзовая призёрка чемпионата мира 2003 года, двукратная чемпионка Европы. Изначально выступала за сборную Индонезии, но в 1998 году сменила гражданство.

Спортивная биография

Карьера в Индонезии 
Первый крупный триумф пришёл к Аудине в 1994 году. На кубке Убер (женский командный чемпионат мира) 14-летняя Аудина в решающем пятом поединке финала одержала победу над китаянкой Чжан Нин и принесла победу сборной Индонезии 3-2. До этого последний раз индонезийские спортсменки выигрывали кубок в 1975 году. Спустя два года сборная Индонезии с Аудиной в составе вновь стали обладателями престижного кубка, обыграв в финале китаянок 4-1.

В том же году состоялся дебют Аудины на летних Олимпийских играх. На соревнованиях в Атланте индонезийская бадминтонистка без особых проблем прошла предварительные раунды. В полуфинале Аудина обыграла сильную кореянку Ким Джи Хён (11-6, 9-11, 11-1). В финале Аудине противостояла ещё одна южнокорейская спортсменка Пан Су Хён. Миа не смогла показать свою лучшую игру и уступила 6-11, 7-11, став серебряной призёркой игр.

В 1998 году Аудина завоевала свой последний титул в составе сборной Индонезии, став серебряной призёркой кубка Убера. Вскоре Аудина вышла замуж за гражданина Нидерландов и приняла решение сменить гражданство.

Переезд в Нидерланды 
На Олимпийских играх 2000 года Аудина уже представляла сборную Голландии. Выиграв два матча, голландская бадминтонистка в четвертьфинале встречалась с датчанкой Камиллой Мартин, которую уже обыгрывала на той же стадии четыре года назад. В этот раз спортсменка из Дании оказалась намного сильнее (11-2, 11-1).

В 2003 году Аудина завоевала свою первую медаль мировых первенств, завоевав бронзовую медаль на первенстве в Бирмингеме.

На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах Аудина считалась одной из главных претенденток на победу. За 4 матча голландка уступила лишь в одном сете и заслуженно вышла в финал, где ей противостояла давняя знакомая китаянка Чжан Нин. В упорной борьбе победу одержала китайская спортсменка 11-8, 6-11, 7-11, а Аудина стала двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на этих играх Миа впервые выступила в парных соревнованиях. Вместе с Лоттой Брёйл Аудина дошла до четвертьфинала, где голландская пара уступила южнокорейским бадминтонисткам.

В 2006 году Аудина завоевала бронзовую медаль на одном из самых престижных турниров бадминтонистов открытом чемпионате Англии. По окончании сезона Миа Аудина приняла решение завершить свою спортивную карьеру.

Личная жизнь 
Миа Аудина родилась в Джакарте в семье индонезийских китайцев.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте BWF 

Персоналии по алфавиту
Бадминтонисты Индонезии
Бадминтонисты Нидерландов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по бадминтону